Базилика Святого Варфоломея на острове или Сан-Бартоломео (, ) — титулярная базилика на острове Тиберина, в Риме. В храме хранятся частицы мощей св. Варфоломея, одного из двенадцати апостолов Христа, привезенные из Беневенто.

Церковь была построена по приказу императора Оттона III в 1000 году на месте античного храма Эскулапа. Церковь несколько раз реставрировалась, в том числе в 1583 г. под руководством Мартино Лонги мл. после наводнения. После реставрации в 1624 году церковь приобрела свой нынешний облик. Реставрационные работы в барочном стиле внутри церкви проводились в 1720—1739 гг., в 1852—1865 гг. внутреннее убранство переделано в стиле историзма. Среди колонн находятся 4 скульптуры: Спасителя, св. Адальберта Пражского, апостола (возможно св. Варфоломея) и Оттона III.

В 2002 году папа Иоанн Павел II посвятил Сан-Бартоломео новым мученикам XX века.

Титулярная церковь 
Церковь Святого Варфоломея является титулярной церковью, кардиналом-священником с титулом церкви Святого Варфоломея с 19 ноября 2016 года, является американский кардинал Блейз Джозеф Супич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт базилики

Литература 
 Heinz-Joachim Fischer, «Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt», DuMont Buchverlag, Köln 2001, ISBN 3-7701-5607-2.

В
В
Р